Noach, een persoon in de Tenach, de Bijbel en de Koran
Noah (band), een Indonesische band
Noah (druif), een druivenras
Noah (toneelstuk), een werk van Vondel
Films, onder meer:
 Noah (1998), televisiefilm van Ken Kwapis met Tony Danza
 Noah (2012), animatiefilm van Bill Boyce en John Stronach
 Noah (2013), korte film van Patrick Cederberg en Walter Woodman met Nina Iordanova en Sam Kantor
 Noah (2014) van Darren Aronofsky met Emma Watson, Logan Lerman en Russell Crowe